Зино:

 Франческатти, Зино — итальянский скрипач.
 Зи́но — суперсимметричный партнёр Z-бозона.